Rajd Szwecji 2016 (64. Rally Sweden) – rajd samochodowy rozgrywany w Szwecji od 12 do 14 lutego 2016 roku. Była to druga runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2016. Rajd był rozegrany na śniegu. Część rajdu odbyła się na terenie Norwegii.

Zwycięzcą rajdu został Francuz Sébastien Ogier, dla którego było to 34 zwycięstwo w Mistrzostwach Świata WRC i 47 podium WRC w karierze. Drugie miejsce zajął Nowozelandczyk Hayden Paddon, dla którego było to wyrównanie najlepszego wyniku w historii startów w Mistrzostwach Świata i drugie podium w karierze. Trzeci na mecie był Norweg Mads Østberg, dla którego było to piętnaste podium w karierze.

Zwycięzcy odcinków specjalnych 

Ze względu na ocieplenie i panujący dodatnie temperatury, organizatorzy Rajdu Szwecji zmienili program i trasę drugiej rundy, odwołując niektóre odcinki specjalne. Pozostało 13 z 23 zaplanowanych OS-ów.

Power Stage - OS21

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja generalna po 2 rundach 
 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

Przyznawane są także punkty za ostatni odcinek specjalny zwany Power Stage: za zwycięstwo 3, drugie miejsce 2 i trzecie 1 punkt.

Pierwsza dziesiątka

|}

Klasyfikacja zespołów fabrycznych

WRC 2

WRC 3

Życiorys 
Oficjalna strona Rajdu Szwecji

Przypisy 

Rajd Szwecji
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2016
2016 w Szwecji